Francesco Cocco – architetto italiano
Francesco Cocco – motociclista italiano